Balauru se poate referi la:
Dan Balauru (n. 1980), fotbalist român
Dragoș Balauru (n. 1989), portar de fotbal român

Nume de familie românești